Hervilly est à la fois un patronyme et un toponyme.

Famille d'Hervilly et Le Cat d'Hervilly 
La famille d'Hervilly est une famille noble française, d'origine picarde. 

La famille Le Cat d'Hervilly remonte à Jean Le Cat, grand échanson du Roi Charles VII de France et père d'Arthus Le Cat, seigneur de Beaumont-en-Beine. Arthus Le Cat  épousa, en 1501, Jeanne d'Hervilly. Il ajouta alors le nom de son épouse à son propre patronyme.

Au XVIIe siècle, cette famille se subdivisa en deux branches : l'aînée, des seigneurs de Devise, puis Leschelle, éteinte en ligne masculine en 1795 ; la cadette, des seigneurs de Canisy, puis Deniécourt, éteinte en ligne masculine en 1853 .

D'autres familles d'Hervilly sont sans lien connu avec cette famille nommée à l'origine Le Cat.

Porteurs du patronyme 
 Claude-Joseph d'Hervilly, chevalier d'Empire, capitaine au  de voltigeurs de la Garde impériale (Premier Empire) ;
 Ernest d'Hervilly (1839-1911), journaliste français ;
 Louis Charles d'Hervilly (1755-1795), comte d'Hervilly, général royaliste, issu de la branche aînée de la famille Le Cat d'Hervilly ;
 Augustin-César d'Hervilly de Devise, (1688-1742), évêque de Boulogne sur Mer, issu de la branche aînée de la famille Le Cat d'Hervilly ;
 Marfa Dhervilly, actrice française ;
 Mélanie Hahnemann, née d'Hervilly, homéopathe française, épouse de Samuel Hahnemann.

Toponyme 
 Hervilly, commune française du département de la Somme, aux environs de Péronne.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme français